

Sigle 
 A17 – autostrada belga
 A17 – autostrada tedesca
 A17 – autostrada italiana
 A17 – strada lituana

Codici 
 A17 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Guidestar, di Weinheim
 A17 – negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese

Altro 
 A17 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili